Стибій (хімічний елемент)
 Стибій (мінерал)